Шепгердс-Буш — район Західного Лондону
  — станція лінії London Overground
  — колишня станція
  — метростанція Центральної лінії Лондонського метро
  — станція Лондонського метрополітену ліній Кільцева та Гаммерсміт-енд-Сіті.